Familia generalmente se refiere a la agrupación social basada en el parentesco. También, puede referirse a:

Ciencias 
 Familia (biología), unidad taxonómica que agrupa varios géneros estrechamente relacionados.
 Familias botánicas, lista de familias de plantas.
 Familia de conjuntos, en matemáticas.
 Familias de elementos; en química, los grupos de la tabla periódica.
 Familia de asteroides; en astronomía, conjunto de asteroides que tienen un origen común, normalmente tras una colisión entre dos asteroides.
 Familia colisional, grupo de cuerpos celestes que provienen de un cuerpo común que sufrió un evento de colisión.
 Familia génica o «familia multigénica», grupo de loci cromosómicos cuya secuencia de nucleótidos es similar.
 Familia de proteínas, grupo de proteínas relacionadas evolutivamente.
 Familia de curvas, conjunto de curvas con una función o parametrización en la que alguno de los parámetros es variable.

Cine y televisión 
 Familia (película), primer largometraje de Fernando León de Aranoa.
 Familia (película marroquí).
 La familia (película de 1987), película italiana de 1987 dirigida por Ettore Scola.
 La familia (película de España, Alemania y Francia).
 La familia (película venezolana).
 Family (serie de televisión), serie de televisión estadounidense.
 Familia (serie de televisión), serie de televisión española, de Telecinco.
 Yaprak Dökümü (La Familia), serie de televisión turca, de Kanal D.

Economía 
 Familia (economía) como agente económico.

Historia 
 Familia (Antigua Roma), concepto del derecho romano.
 Las llamadas «familias» políticas en el franquismo, en la historia contemporánea de España.

Informática 
 Familia de ordenadores, grupo de ordenadores que utilizan un mismo microprocesador.
 Familia de protocolos de internet, conjunto de protocolos de red en los que se basa la Internet.

Lingüística 
 Familia de lenguas, grupo de idiomas con un origen histórico común y emparentados filogenéticamente.
 Familia de palabras o «familia léxica», conjunto de palabras que comparten la misma raíz.

Ocio 
 En música, las familias de instrumentos que forman parte de una orquesta.
 La Familia (lucha libre), un equipo de lucha libre de la WWE.
 En el ámbito de los juegos de naipes, el juego de las siete familias.
 La familia (novela), novela de Ba Jin.
 La familia (álbum), álbum de estudio de 2013 del cantante colombiano de reguetón J Balvin.
 Familia (álbum de Camila Cabello), álbum de estudio de la cantante cubana-estadounidense Camila Cabello.

Religión 
 La familia: una proclamación para el mundo.
 Sagrada Familia; según la Iglesia católica, el conjunto compuesto por José, María y Jesús.
 Familias de religiones, tronco espiritual y cultural del que derivan determinadas religiones.
 Familia espiritual, instituciones, obras o personas que viven una espiritualidad particular.

Enlaces externos